Galactodenia är ett släkte av stensöteväxter. Galactodenia ingår i familjen Polypodiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kärlväxter
Galactodenia